Dél-Afrika
Danville (Pretoria), Pretoria városrésze
Egyesült Államok
Danville (Alabama)
Danville (Arkansas)
Danville (Georgia)
Danville (Illinois)
Danville (Indiana)
Danville (Iowa)
Danville (Kalifornia)
Danville (Kansas)
Danville (Kentucky)
Danville (Allegany megye, Maryland)
Danville (Prince George's megye)
Danville (Mississippi)
Danville (Missouri)
Danville (New Hampshire)
Danville (Nyugat-Virginia)
Danville (Ohio)
Danville (Pennsylvania)
Danville (Texas)
Danville (Vermont)
Danville (Virginia)
Danville (Washington)
Danville (Wisconsin)
Kanada
Danville (Québec)

Kapcsolódó szócikkek 
Dansville (egyértelműsítő lap)
Damville, francia község Eure megyében (Haute-Normadie)